Парада:

Фамилия 
Известные представители:
 Парада, Олег (род. 1969) — российский футболист;
 Парада, Пит (род. 1974) — американский музыкант.

Топоним 
 Парада (Алмейда) — район в Португалии;
 Парада (Алфандега-да-Фе) — район в Португалии;
 Парада (Аркуш-де-Валдевеш) — район в Португалии;
 Парада (Браганса) — район в Португалии;
 Парада (Вила-ду-Конде) — населённый пункт и район в Португалии;
 Парада (Каррегал-ду-Сал) — район в Португалии;
 Парада (Монсан) — район в Португалии;
 Парада (Паредеш-де-Кора) — район в Португалии.

Другое 
 Парада - термин спортивного бриджа.